В одиночному розряді тенісного турніру Maybelline Classic 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Андреа Джегер (фінал)
 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)

 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузіч (чвертьфінал)
 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Регіна Маршикова (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1980